Schuba steht für:
 Schuba, eine Schaffelljacke der ungarischen Hirten, siehe Suba (Kleidung)

Schuba ist der Familienname folgender Personen:

 Beatrix Schuba (* 1951), österreichische Eiskunstläuferin
 Jan Schuba (* 1978), deutscher Schauspieler und Sänger
 Konrad Schuba (1929–2021), deutscher Organist
 Larry Schuba (* 1951), deutscher Country-Musiker und Produzent

Siehe auch:
 Șubă